Bachelin ist der Familienname folgender Personen:

 Auguste Bachelin (1830–1890), Schweizer Maler
 Franz Bachelin (1895–1980), deutsch-französischer Filmarchitekt in Hollywood
 Heinrich Bachelin (1900–1989), deutscher Jurist
 Helmuth Bachelin auch Hellmuth Bachelin, (1900–1975), deutscher Offizier, zuletzt Generalmajor
 Henri Bachelin (1879–1941), französischer Schriftsteller
 Ludwig Bachelin (1852–1936), preußischer Offizier, zuletzt Generalleutnant